Тревілле () — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія
 Тревілле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Тре-Вілле () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже,  провінція Тренто